Bloomington ist der  Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bloomington (Arkansas), im Van Buren County – nicht mehr existent
 Bloomington (Idaho), im Bear Lake County
 Bloomington (Illinois), im McLean County
 Bloomington (Indiana), im Monroe County
 Bloomington (Iowa), im Story County
 Bloomington (Kalifornien), im San Bernardino County
 Bloomington (Butler County, Kansas)
 Bloomington (Osborne County, Kansas)
 Bloomington (Kentucky), im Magoffin County
 Bloomington (Maryland), im Garrett County
 Bloomington (Minnesota), im Hennepin County
 Bloomington (Missouri), im Macon County
 Bloomington (Nebraska), im Franklin County
 Bloomington (New York), im Ulster County
 Bloomington (North Carolina), im Stanly County
 Bloomington (Ohio), im Clinton County
 Bloomington (Oklahoma), im Greer County
 Bloomington (Clearfield County, Pennsylvania)
 Bloomington (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Bloomington (Tennessee), im Pickett County
 Bloomington (Texas), im Victoria County
 Bloomington (Utah), im Washington County
 Bloomington (West Virginia), im Roane County – nicht mehr existent
 Bloomington (Wisconsin), im Grant County
 Bloomington (Town, Grant County), Town(ship) in Wisconsin
 Bloomington Ferry, im Hennepin County, Minnesota
 Bloomington Hills, im Washington County, Utah
 Bloomington Springs, im Putnam County, Tennessee

in Kanada:
 Bloomington, Stormont-Dundas-Glengarry (Ontario)
 Bloomington, York Region (Ontario)

Sonstiges:
 Bloomington Branch, Fließgewässer im Magoffin County, Kentucky
 Bloomington Creek, Fließgewässer im Bear Lake County, Idaho
 Bloomington Lake, See im Bear Lake County, Idaho
 Bloomington Quarry, Mine im Monroe County, Indiana

im NRHP gelistete Objekte:
 Bloomington (Louisa), in Louisa, Virginia, ID-Nr. 04000850
 Bloomington Central Business District, in Bloomington, Illinois, ID-Nr. 85000363
 Bloomington City Hall, in Bloomington, Indiana, ID-Nr. 89001413
 Bloomington Viaduct, in Bloomington, Maryland, ID-Nr. 76000996
 Bloomington West Side Historic District, in Bloomington, Indiana, ID-Nr. 97000055